Essendwergboktor
 Gewone dwergboktor